PGC ist die Abkürzung für:

 spanisches Kfz-Kennzeichen für Parque Guardia Civil (Fuhrpark der Guardia Civil)
 Principal Galaxies Catalogue, ein astronomischer Katalog für Galaxien
 Professional Graphics Controller, eine historische professionelle Computer-Grafikkarte von IBM
 Prozess-Gaschromatograph, ein Gerät zur Messung der Zusammensetzung z. B. von Erdgas für den Erdgastransport
 Psychiatric Genomics Consortium, internationales Konsortium von Wissenschaftlern, das sich der Durchführung von genomweite Assoziationsstudien widmet

PGC